Seliger je priimek več znanih Slovencev:

 Drago Seliger (1926—2002), novinar in politik
 Janez Seliger (*1949), fizik
 Matija Seliger (1925—2012), elektrotehnik

 Kel Seliger (*1953), ameriški senator Teksasa
 Max Seliger (*1959), ameriški fotograf

Glej tudi 

 Seeliger, Salinger

Zunanje povezave 

 

Slovenski priimki